УНИЦЕФ Оупън 2011 е 22-рото издание на УНИЦЕФ Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Хертогенбош, Холандия от 11 до 17 юни. Жюстин Енен трябва да защитава титлата си, но белгийката слага края на кариерата си по-рано през сезона. Роберта Винчи печели трофея след победа над непоставената Йелена Докич с 2:1 сета във финала. При двойките шампионки от УНИЦЕФ Оупън 2010 са Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова, но Родионова не се включва в състезанието. Кудрявцева с партньорка Олга Говорцова е елиминирана още на старта. Титлата печелят поставените под номер 4 Барбора Захлавова-Стрицова и Клара Закопалова.

Поставени тенисистки 
  Ким Клейстерс (осминафинал)
  Светлана Кузнецова (четвъртфинал)
  Янина Викмайер (четвъртфинал)
  Флавия Пенета (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (полуфинал)
  Мария Кириленко (1 кръг)
  Роберта Винчи (шампионка)
  Клара Закопалова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Мария Кириленко /  Моника Никулеску (осминафинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвъртфинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (осминафинал)
  Барбора Захлавова-Стрицова /  Клара Закопалова (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
УНИЦЕФ Оупън